Löwen peut désigner :
Frédérique Löwen (1760-1813), comédienne suédoise
Johann Friedrich Löwen, poète et homme de théâtre allemand du 
les Rhein-Neckar Löwen, club de handball allemand
Louvain, le nom allemand pour la ville en Belgique